Кімберлі ():

Топонім

Кімберлі — плато на північному заході Австралії
 Кімберлі — округ в Австралії на півночі штату Західна Австралія

Кімберлі — місто в графстві Ноттінгемшир, Англія

Кімберлі — місто в Британській Колумбії

Кімберлі — місто, адміністративний центр Північної Капської Провінції

Кімберлі — місто, штат Алабама
 Кімберлі — місто, штат Айдахо
 Кімберлі — селище, штат Вісконсин
 Кімберлі — переписна місцевість в окрузі Фаєтт, штат Західна Вірджинія

Інше
 граф Кімберлі (1826–1902) — британський державний діяч, британський міністр зі справ колоній
 Кімберлі — група найстаріших алмазовидобувних копалень (рудників) ПАР

Див. також 
 Кімберлітова трубка